Elasticidad puede hacer referencia a:

Economía
 Elasticidad (economía). 

Física
 Elasticidad (mecánica de sólidos).
 Deformación elástica.
 Dispersión de Rayleigh.

Tecnología
 Elasticidad de un motor